Jabal Şaḩrā' är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Şaḩrā' är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal Şaḩrā' är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Jabal Şaḩrā'. Runt Jabal Şaḩrā' är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Jabal Şaḩrā' är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 1000 meter över havet eller högre